Die Abkürzung SHV steht für:

 Schweizer Hotelier-Verein, siehe hotelleriesuisse 
 Schweizerische Helsinki-Vereinigung, Schweizer Menschenrechtsorganisation
 Schweizerischer Handball-Verband
 Schweizerischer Hängegleiter-Verband
 Shareholder Value, betriebswirtschaftliches Konzept
 S. Hirzel Verlag, Wissenschafts- und Sachbuchverlag
 SHV Holdings, niederländischer Mischkonzern
 Simian Herpes Virus, englische Bezeichnung von Herpesvirus simiae
 Stralsunder HV, deutscher Handballverein
 Südbadischer Handballverband
 Süddeutscher Handballverband

SHV